Le championnat du Koweït de football est une compétition sportive créée en 1962.

Histoire

Palmarès

Références et liens

Références

Liens 
  Palmarès du championnat du Koweït sur le site RSSSF.com

Koweït
Football championnat koweit